Adam Marušić est un footballeur international monténégrin né le  à Belgrade en Yougoslavie qui est aujourd'hui en Serbie. Il évolue actuellement au Lazio Rome comme milieu de terrain.

Biographie

Statistiques

Liens externes

Notes et références 

Naissance à Belgrade
Naissance en octobre 1992
Footballeur international monténégrin
Joueur du KV Courtrai
Joueur du KV Ostende
Joueur de la Lazio Rome